Полная игра (, в статистических данных обозначается как CG) — бейсбольный термин, определяющий игру, в которой питчер отыграл всю игру без помощи релиф-питчеров. Частота полных игр значительно изменилась со времён основания игр до наших дней. Так, в начале XX века питчеры практически всегда полностью проводили игры, в которых они выходили в стартовом составе. В современном бейсболе это достижение встречается намного реже и с 1975 года ни один питчер не провёл 30 или более полных игр за сезон.

Частота полных игр в МЛБ

См. также 
 Бейсбольная терминология

Примечания

Литература 
 



Бейсбольная терминология